Kovanluk – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Kovanluk – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Merošina
 Kovanluk – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo